Die Liste Königlicher Gymnasien verzeichnet die deutschen Gymnasien, die in ihrem Namen auf den königlichen Stifter oder Schirmherrn verweisen.

Liste

Bayern 

 Erasmus-Gymnasium Amberg
 Theresien-Gymnasium Ansbach
 Reuchlin-Gymnasium (Ingolstadt)
 Carl-von-Linde-Gymnasium Kempten
 Königliches Theresien-Gymnasium München
 Königliches Wilhelmsgymnasium München
 Melanchthon-Gymnasium Nürnberg
 Neues Gymnasium Nürnberg
 Gymnasium Leopoldinum (Passau)
 Albertus-Magnus-Gymnasium Regensburg
 Riemenschneider-Gymnasium in Würzburg
 Königliches Realgymnasium in Würzburg → Siebold-Gymnasium
 Gymnasium am Kaiserdom in Speyer

Hannover 

 Gymnasium Ulricianum in Aurich
 Ernestinum Celle (ab 1874)
 Max-Planck-Gymnasium (Göttingen)
 Königliches Andreas-Realgymnasium → Scharnhorstgymnasium Hildesheim
 Gymnasium Georgianum (Lingen)
 Windthorst-Gymnasium Meppen
 Gymnasium Carolinum (Osnabrück)
 Athenaeum Stade
 Domgymnasium Verden
 Königin-Luise-Schule → Käthe-Kollwitz-Gymnasium (Wilhelmshaven)

Preußen

Berlin 
 Friedrichs-Gymnasium Berlin
 Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (Berlin)
 Königliches Kaiserin-Augusta-Gymnasium zu Charlottenburg, siehe Ludwig-Cauer-Grundschule 
 Königliches Wilhelms-Gymnasium (Berlin)
 Joachimsthalsches Gymnasium
 Luisengymnasium Berlin

Brandenburg 
 
 Ritterakademie (Brandenburg an der Havel)
 Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Cottbus)
 Königliches Friedrichs-Gymnasium (Frankfurt a/O.)
 Rats- und Friedrichs-Gymnasium zu Küstrin
 Königl. Gymnasium mit Realschule zu Landsberg an der Warthe, Ostbrandenburg 
 Königliches Viktoria-Gymnasium → Helmholtz-Gymnasium Potsdam
 Königliches Gymnasium zu Meseritz
 Königliches Pädagogium und Waisenhaus bei Züllichau, Ostbrandenburg

Hessen-Nassau 

 Königliches Kaiser Friedrichs-Gymnasiums zu Frankfurt a/M. → Heinrich-von-Gagern-Gymnasium
 Rabanus-Maurus-Schule / Domgymnasium Fulda
 Hohe Landesschule (Hanau)
 Friedrichsgymnasium (Kassel)
 Wilhelmsgymnasium Kassel
 Gymnasium Philippinum (Marburg)
 Ernestinum Rinteln
 Königliches Gymnasium zu Weilburg, Gymnasium Philippinum Weilburg
 Königliches Gymnasium zu Wiesbaden, Diltheyschule (1866–1918)
 Königliches Realgymnasium zu Wiesbaden → Gutenbergschule Wiesbaden

Ostpreußen 

 Königliches Gymnasium (Bartenstein) in Bartoszyce
 Friedrichsschule Gumbinnen
 Collegium Fridericianum, Königsberg
 Königin-Luise-Schule (Königsberg)
 Königliches Hufengymnasium in Königsberg
 Königliches Wilhelms-Gymnasium (Königsberg)
 Königliches Gymnasium Lyck
 Luisengymnasium Memel
 Königliches Herzog-Albrecht-Gymnasium zu Rastenburg 
 Königliches Katholisches Gymnasium zu Rößel 
 Königliche Litthauische Provinzialschule in Tilsit
 Königliches Realgymnasium Tilsit

Pommern 

 Königliches Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Greifenberg in Pommern
 Königliches Gymnasium (Köslin) in Koszalin
 Domgymnasium Kolberg
 Fürstin-Hedwig-Schule in Neustettin (ab 1798)
 Pädagogium Putbus
 Königliches Bismarck-Gymnasium zu Pyritz 
 Königliches Gymnasium zu Schneidemühl
 Vereinigtes Königliches und Stadt-Gymnasium Stettin → Marienstiftsgymnasium
 Bugenhagensches Gymnasium zu Treptow an der Rega

Posen 

 Königliches Realgymnasium (Bromberg)
 Königliches  Wilhelms-Gymnasium Krotoschin
 Königliches Comenius-Gymnasium zu Lissa
 Königliches Gymnasium zu Nakel
 Königliches Katholisches Gymnasium zu Ostrowo
 Königliche Berger-Oberrealschule (früher Realschule und Realgymnasium) zu Posen
 Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (Posen)
 Königliches Gymnasium zu Rogasen 
 Königliches Gymnasium zu Schrimm

Provinz Sachsen 

 Martin-Luther-Gymnasium Eisleben
 Martineum (Halberstadt)
 Domgymnasium Magdeburg
 Domgymnasium Merseburg
 GutsMuths-Gymnasium in Quedlinburg

Rheinprovinz 

 Kaiser-Karls-Gymnasium in Aachen
 Beethoven-Gymnasium Bonn
 Königliches Hohenzollerngymnasium, siehe Görres-Gymnasium (Düsseldorf)
 Königliches Gymnasium (Düsseldorf)
 Willibrord-Gymnasium in Emmerich am Rhein
 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (Kleve)
 Königlich Preußisches Gymnasium in Koblenz, siehe Görres-Gymnasium (Koblenz)
 Karmeliter-Kollegium, Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Köln)
 Königliches Katholisches Gymnasium an Marzellen, siehe Dreikönigsgymnasium in Köln
 Königin-Luise-Schule Köln
 Reformiertes Gymnasium Kreuznach
 Gymnasium Adolfinum Moers
 Ludwigsgymnasium (Saarbrücken), Regierungsbezirk Trier
 Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Trier)
 Königliches Realgymnasium mit Realschule, siehe Humboldt-Gymnasium Trier

Schlesien 

 Ritterakademie (Liegnitz)
 Friedrichs-Gymnasium (Breslau)
 Königliches Katholisches Gymnasium in Breslau, siehe Matthias-Gymnasium 
 Königliches Gymnasium in Brieg, Oberschlesien
 Königliches Katholisches Gymnasium zu Glatz in Glatz, Grafschaft Glatz
 Königliche Oberrealschule in Gleiwitz 
 Königliches evangelisches Gymnasium zu Groß-Glogau, Niederschlesien
 Königliches evangelisches Gymnasium zu Hirschberg
 Königliches Gymnasium zu Jauer, Niederschlesien
 Königliches Katholisches Gymnasium zu Kattowitz, Oberschlesien
 Königliches Gymnasium zu Lauban, Oberlausitz
 Königliches Katholisches Gymnasium zu Leobschütz
 Oelser Gymnasium
 Königlich Katholisches Gymnasium zu Oppeln
 Königliches Gymnasium zu Pless
 Königliches evangelisches Gymnasium zu Ratibor
 König Wilhelms-Schule zu Reichenbach, Niederschlesien 
 Königliches Gymnasium in Strehlen, Niederschlesien
 Königliches katholisches Gymnasium zu Sagan, Herzog-Friedland-Schule

Westfalen 

 Gymnasium Laurentianum Arnsberg
 Gymnasium am Ostring in Bochum
 Königlich Preußisches Gymnasium → Gymnasium Nepomucenum Coesfeld
 Jesuiten-Gymnasium, Königliches Katholisches Gymnasium → Görres-Gymnasium (Düsseldorf)
 Landfermann-Gymnasium
 Königliches Reform-Realgymnasium in Elberfeld → Gymnasium Bayreuther Straße
 Burggymnasium Essen
 Königliches Schillergymnasium (1903–1918), siehe Schillergymnasium Münster 
 Archigymnasium in Soest

Westpreußen 

 Königliches Realgymnasium (Bromberg)
 Königliches Katholisches Gymnasium Konitz
 Königliches Katholisches Gymnasium zu Kulm, siehe Gymnasium Kulm
 Akademisches Gymnasium Danzig
 Königliches Gymnasium Danzig
 Athenaeum Elbingense
 Gymnasium Hammonense
 Königliches Katholisches Gymnasium Konitz
 Gymnasium Marienwerder
 Königliches Katholisches Gymnasium in Neustadt in Westpreußen (bis 1875), siehe Gymnasium Neustadt in Westpreußen
 Gymnasium Strasburg in Westpreußen
 Thorner Gymnasium

Sachsen 
 
 Königliches Realgymnasium in Borna → Gymnasium „Am Breiten Teich“
 Karl-Schmidt-Rottluff-Gymnasium in Chemnitz
 Königliches Gymnasium Dresden-Neustadt (1874–1945; seit 1918 Staatliches Gymnasium Dresden-Neustadt)
 Gymnasium St. Augustin in Grimma
 König-Albert-Gymnasium in Leipzig
 Königliches Gymnasium (Leipzig)
 Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra (1846–1918)
 Hennebergisches Gymnasium „Georg Ernst“
 Königliches Gymnasium zu Schneeberg (Erzgebirge)
 Königliches Realgymnasium, Johanneum in Zittau → Christian-Weise-Gymnasium

Schleswig und Holstein 

 Königliches Christianeum zu Altona
 Königliches Gymnasium zu Glückstadt
 Kieler Gelehrtenschule
 (Herzogliche) Lauenburgische Gelehrtenschule
 Meldorfer Gelehrtenschule
 Domschule Schleswig
 Königliche Oberrealschule Sonderburg

Thüringen 
 Evangelisches Ratsgymnasium Erfurt
 Klosterschule Ilfeld (ab 1867)
 Königliches Real-Gymnasium zu Nordhausen
 Königliches Stifts-Gymnasium zu Zeitz

Württemberg 
 
 Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Stuttgart

Siehe auch 
 Akademisches Gymnasium

Liste (Schulen)